Кубок Либертадорес 1971 — 12-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Насьональ».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Плей-офф

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Плей-офф

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1971 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1971 на Торсиде
 Кубок Либертадорес 1971 на сайте www.copalibertadores.ru

Футбол в Южной Америке в 1971 году
1971